

Anno 
 443 o 443 a.C.

Codici 
 443 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatorio Astronomico Plomer, di Buenos Aires, in Argentina

Matematica 
443 – numero